Константин Попов може да се отнася за:
 Константин Димитров Попов (р. 1868), български офицер, полковник
 Константин Георгиев Попов (1884 – 1954), български офицер, подпоручик, журналист и поет, автор на марша „Велик е нашият войник“
 Константин Попов (1904–1991), български виолончелист и музикален педагог
 Константин Попов (р. 1907), български езиковед
 Константин Попов (1912 – 1984), български инженер и политик
 Константин Попов (1923 – 2015), български езиковед-русист
 Константин Попов (р. 1961), български офицер, генерал, началник на отбраната